Maurice Beerblock est un acteur et assistant réalisateur belge, né en 1930 en Belgique, mort le  à Bruxelles.

Biographie 

Maurice Beerblock a travaillé à la Radio-télévision belge de la Communauté française où il a collaboré à de nombreuses émissions. Il a notamment coréalisé en 1963 avec Jean Delire une série de téléfilms titrée Heureux mortels. Il a été également l'assistant des réalisateurs Ado Kyrou en 1957 sur La Déroute, de Paul Meyer en 1960 sur Déjà s'envole la fleur maigre et de Jean-Marie Buchet en 1979 sur Mireille dans la vie des autres. 
Il a reçu l'Antenne de Cristal pour son documentaire co-réalisé, "Has Christ Haschich", traçant l'évolution et la mort d'une jeune routarde vers Katmandou, fin des années 60.RTBF

En 1968, Maurice Beerblock a quitté son emploi salarié pour se consacrer à la politique (à l'extrême-gauche). En 1978 il est standardiste au quotidien Libération, puis l'année suivante il entre aux archives du journal, jusqu'à sa préretraite en . 

Maurice Beerblock est mort à Bruxelles d'une crise cardiaque en .

Filmographie

Acteur

Assistant réalisateur 
 1957 : La Déroute d'Ado Kyrou (court-métrage documentaire)
 1960 : Déjà s'envole la fleur maigre de Paul Meyer
 1979 : Mireille dans la vie des autres de Jean-Marie Buchet

Citation

Notes et références

Liens externes 
 

Acteur belge
Assistant réalisateur
Naissance en Belgique
Naissance en 1930
Décès à Bruxelles
Décès en janvier 1998
Mort d'une crise d'asthme